Gamskarspitze oder Gamskarspitz ist der Name folgender Berge:
 Gamskarspitze (Tuxer Alpen) (2750 m), im obersten Tuxertal, Nordtirol 
 Gamskarspitze (Verwallgruppe) (2621 m), bei St. Jakob am Arlberg, Nordtirol 
 Gamskarspitze (Rosslochkamm) (2601 m), im mittleren Karwendel
 Gamskarspitze (Schladminger Tauern, 2491 m) (2491 m), bei Pruggern, Steiermark 
 Gamskarspitze (Schladminger Tauern, 2439 m) (2439 m), bei Sölk, Steiermark 
 Gamskarspitze (Rauer-Knöll-Verzweigung) (2098 m), im östlichen Karwendel

Siehe auch:
 Gamskarlspitze